Сводная таблица выступлений ХК «Авангард» в чемпионатах СССР и России.

В 1950/1951 — 1954/1955 команда выступала в первенстве РСФСР. C 1959 по 1963 годы выступала в высшей лиге. Наилучший результат выступлений в высшей лиге четырех лет — 16 место (сезоны 1959/1960, 1960/61 и 1962/1963 гг.).

Чемпионат СССР 

1 В связи с финансовым положением переходный турнир сезона 1991/1992 был приостановлен. Сыгранные матчи аннулированы, а участникам соревнований был предложен новый формат.

Чемпионат МХЛ

Чемпионат России

Чемпионат КХЛ

Примечания 

ХК «Авангард» Омск
Авангард